Relação de municípios de Mato Grosso do Sul por número de eleitores, em ordem decrescente, conforme estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul de outubro de 2016.

Ver também 
Lista dos maiores colégios eleitorais do Brasil

Fontes 

Listas de municípios de Mato Grosso do Sul